Albert Guðmundsson (1923–1994) – islandzki piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Albert Guðmundsson (ur. 1997) – islandzki piłkarz grający na pozycji napastnika